Провинция Жирона (, ) входит в автономное сообщество Каталония и включает в себя 221 муниципалитет. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Жироны также объединены в девять комарок: Альт-Эмпорда (70 муниципалитетов), Баш-Эмпорда (36), Жиронес (27), Сельва (25), Ла Гарроча (21), Рипольес (19), Баша-Серданья (11), Пла-де-ла-Эстань (11) и Осона (3).

Провинция Жирона занимает площадь в 5910 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Жирона, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Жироны — Лес-Льоссес (114 км²), а самый маленький — Кастельфольит-де-ла-Рока (0,67 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Жирона, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Жирона указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Агульяна
 2 — Айгуавива
 3 — Альбанья
 4 — Альбонс
 5 — Альп
 6 — Амер
 7 — Англес
 8 — Арбусьес
 9 — Аржелагер
 10 — Авиньонет-де-Пучвентос
 11 — Баньолес
 12 — Баскара
 13 — Багур
 14 — Белькайре
 15 — Бесалу
 16 — Бескано
 17 — Беуда
 18 — Бьюре
 19 — Бланес
 20 — Боаделья-дель-Ампурдан
 21 — Больвир
 22 — Бордильс
 23 — Боррасса
 24 — Бреда
 25 — Бруньола
 26 — Кабанельес
 27 — Кабанас
 28 — Кадакес
 29 — Кальдас-де-Малавелья
 30 — Калонже
 31 — Камос
 32 — Кампдеваноль
 33 — Кампельяс
 34 — Кампльонг
 35 — Кампродон
 36 — Канет-д’Адри
 37 — Кантальопс
 38 — Капмань
 39 — Касса-де-ла-Сельва
 40 — Кастель-Пладжа-де-Аро
 41 — Кастельфольит-де-ла-Рока
 42 — Кастельон-де-Ампурьяс
 43 — Сельра
 44 — Сервья-де-Тер
 45 — Систелья
 46 — Колера
 47 — Коломерс
 48 — Корса
 49 — Корнелья-дель-Терри
 50 — Креспия
 51 — Круильес-Монельс-и-Сан-Садурни-де-ла-Эура
 52 — Дарниус
 53 — Дас
 54 — Эль-Фар-д’Эмпорда
 55 — Эль-Порт-де-ла-Сельва
 56 — Эспинельвес
 57 — Эсполья
 58 — Эспонелья
 59 — Фигерес
 60 — Фласса
 61 — Фоша
 62 — Фонтанальс-де-Серданья
 63 — Фонтанильес
 64 — Фонкуберта
 65 — Форальяк
 66 — Форнельс-де-ла-Сельва
 67 — Фортия
 68 — Гарригас
 69 — Гарриголес
 70 — Гарригелья
 71 — Жер
 72 — Жирона
 73 — Гомбрен
 74 — Гвальта
 75 — Гильс-де-Серданья
 76 — Остальрик
 77 — Исоволь
 78 — Жафре
 79 — Жуйя
 80 — Ла-Арментера
 81 — Ла-Эскала
 82 — Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан
 83 — Ла-Сельера-де-Тер
 84 — Ла-Жункера
 85 — Ла-Пера
 86 — Ла-Сельва-де-Мар
 87 — Ла-Тальяда-д’Эмпорда
 88 — Ла-Важоль
 89 — Ла-Валь-д’эн-Бас
 90 — Ла-Валь-де-Бианья
 91 — Лес-Льоссес
 92 — Лес-Планес-д’Остолес
 93 — Пресес
 94 — Льядо
 95 — Льягостера
 96 — Льямбильес
 97 — Льянарс
 98 — Льянса
 99 — Льерс
 100 — Льивия
 101 — Льорет-де-Мар
 102 — Масанет-де-Кабреньс
 103 — Массанет-де-ла-Сельва
 104 — Мадреманья
 105 — Майя-де-Монкаль
 106 — Масарак
 107 — Массанес
 109 — Меранжес
 110 — Мьерес
 111 — Мольет-де-Пералада
 112 — Мольо
 113 — Мон-рас
 114 — Монтагут-и-Ош
 115 — Навата
 116 — Огасса
 117 — Олот
 118 — Ордис
 119 — Осор
 120 — Палафружель
 121 — Паламос
 122 — Палау-де-Санта-Эулалия
 123 — Палау-сатор
 124 — Палау-Сабардера
 125 — Палоль-де-Ревардит
 126 — Пальс
 127 — Пардинес
 128 — Парлава
 129 — Пау
 130 — Педрет-и-Марза
 131 — Пералада
 132 — Планолес
 133 — Пон-де-Молинс
 134 — Понтос
 135 — Поркерес
 136 — Портбоу
 137 — Пучсерда
 138 — Кварт
 139 — Керальбс
 140 — Рабос
 141 — Реженкос
 142 — Рибес-де-Фресер
 143 — Рьельс-и-Вьябреа
 144 — Риполь
 145 — Риударенес
 146 — Риудаура
 147 — Риудельотс-де-ла-Сельва
 148 — Риуморс
 149 — Розес
 150 — Рупья
 151 — Салес-де-Льерка
 152 — Сальт
 153 — Сан-Андреу-Салоу
 154 — Сант-Аниоль-де-Финестрес
 155 — Сан-Клементе-Сасебас
 156 — Сан-Фелиу-де-Бушальеу
 157 — Сан-Фелиу-де-Гишольс
 158 — Сан-Фелиу-де-Пальерольс
 159 — Сан-Ферриоль
 160 — Сан-Грегори
 161 — Сант-Илари-Сакальм
 162 — Сан-Жауме-де-Льерка
 163 — Сан-Жоан-де-лес-Абадессес
 164 — Сан-Жоан-де-Мольет
 165 — Сан-Жоан-лес-Фонс
 166 — Сан-Жорди-Десвальс
 167 — Сан-Жульян-де-Рамис
 168 — Сан-Жулья-дель-Льор-и-Бонмати
 169 — Сан-Льоренс-де-ла-Муга
 170 — Сан-Марти-де-Льемена
 171 — Сан-Марти-Вель
 172 — Сан-Микель-де-Кампмажор
 173 — Сан-Мигель-де-Флувья
 174 — Сан-Мори
 175 — Сан-Пау-де-Сегуриес
 176 — Сан-Педро-Пескадор
 177 — Санта-Колома-де-Фарнерс
 178 — Санта-Кристина-де-Аро
 179 — Санта-Льогая-де-Альгема
 180 — Санта-Пау
 181 — Саррья-де-Тер
 182 — Саус
 183 — Серинья
 184 — Серра-де-Даро
 185 — Сеткасес
 186 — Сильс
 187 — Сьюрана
 188 — Сускеда
 189 — Террадес
 190 — Торрент
 191 — Торроэлья-де-Флувья
 192 — Торроэлья-де-Монгри
 193 — Тортелья
 194 — Тосес
 195 — Тосса-де-Мар
 196 — Улья
 197 — Ульястрет
 198 — Ультраморт
 199 — Урус
 200 — Валь-льобрега
 201 — Вальфогона-дель-Рипольес
 202 — Вентальо
 203 — Вержес
 204 — Видра
 205 — Видререс
 206 — Виласакра
 207 — Вилабертран
 208 — Вилаблареш
 209 — Виладамат
 210 — Виладасенс
 211 — Виладемульс
 212 — Виладрау
 213 — Вилафан
 214 — Вилажуига
 215 — Вилальонга-де-Тер
 216 — Виламаколум
 217 — Виламалья
 218 — Виламанискле
 219 — Виланан
 220 — Вилаур
 221 — Вилоби-де-Оньяр
 222 — Вилоприу

Примечания

Ссылки 
 
 

Жирона
Жирона